Steve Cooper ist der Name folgender Personen:

* Steve Cooper (Fußballspieler, 1955) (* 1955), englischer Fußballspieler 
 Steve Cooper (Fußballspieler, 1964) (1964–2004), englischer Fußballspieler 
 Steve Cooper (Fußballspieler, 1979) (* 1979), walisischer Fußballspieler und -trainer